Rajpur puede referirse a:

India 
 Rajpur Sonarpur, ciudad en el estado de Bengala Occidental.
  Rajpur (Baroda), antiguo principado en la India. 
 Rajpur (Madhya Pradesh), ciudad en el estado de Madhya Pradesh.

Nepal 
 Rajpur (Lumbini), ciudad en el distrito de Kapilvastu.
 Rajpur (Rapti), ciudad en el distrito de Dang Deokhuri.
 Rajpur (Sagarmatha), ciudad en el distrito de Siraha.
 Rajpur Farhadawa, ciudad en el distrito de Rautahat.
 Rajpur Tulsi, otra ciudad en el distrito de Rautahat.